Евгений Козак:
 Козак, Евгений (1857—?) — славист, профессор Черновицкого университета.
 Козак, Евгений Теодорович (1907—1988) — советский композитор, дирижер, педагог.